Зенодот  ():

 Зенодот (философ) (V век) — философ неоплатонической школы.
 Зенодот Эфесский (ок. 325 до н. э. — ок. 260 до н. э.) — греческий филолог и критик, комментатор Гомера. Родом из Эфеса.
 Зенодот (математик)